Quatre personnes portent le nom de Julien Dubois :
 Julien Dubois, fils de Bernard Dubois, né en 1970, un acteur français ;
 Julien Dubois, acteur dans Les Enfants de Timpelbach et dans Le Serpent, né le .
 Julien Dubois, petit-fils de Jean-Pierre Dubois, fils de Jean-Philippe Dubois, jockey et driver français.
 Julien Dubois, candidat aux élections législatives des 10 et ,  des Landes.